Леандр (; 540 — 13 марта 600) — епископ Севильский (с 578 или 579 года). Канонизирован в лике святителей, память в Православной церкви совершается 27 февраля (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 13 марта.

Биография 
Святой Леандр был представителем коренного населения Испании (испано-римлян) и происходил из элитной и влиятельной семьи из Картахены. Он родился в 540 году, а его родителями были Севериан и Туртура, по другой версии Феодора. У него было два брата, епископы Исидор Севильский и Фульгенций Эсихский, и сестра, святая Флорентина, одна из основательниц испанского женского монашества.

В 554 году вместе с родителями, братьями и сестрой, в связи с завоеванием византийцами восточного побережья Пиренейского полуострова, переселился в Севилью. Там в 578 или 579 году Леандр был избран епископом, после чего основал Севильскую богословскую школу, которая стала известным центром науки и ортодоксально-никейского христианства. В 582 году подвергся преследованиям со стороны короля вестготов Леовигильда и был изгнан из страны. Однако в 586 году король покаялся в несправедливости по отношению к епископу, вернул его из ссылки и попросил стать наставником своего младшего сына Реккареда. Святой Леандр положил много трудов на отречение вестготов от арианской ереси, и в итоге Реккаред, на тот момент уже король, в 587 году принял христианскую веру, призвав всех своих подданных к соблюдению правильного вероисповедания и устранению прискорбного заблуждения. Он председательствовал в 589 году на Третьем Толедском соборе. Скончался в Севилье 13 марта 600 года.

Исидор, ставший после смерти Леандра новым главой Севильской епархии, оставил в труде «О знаменитых мужах» жизнеописание своего брата.

Примечания

Ссылки 
 Святитель Леандр, архиепископ Севильский на сайте Православие.Ru
 Saint Leander of Seville

Архиепископы Севильи
Епископы VI века
Святые Испании
Святители
Католические святые
Святые Единой Церкви
Христианские святые VI века
Латинские писатели
Писатели VI века
Церковные деятели Вестготского королевства
Персоналии Вестготского королевства VI века